Бенч (также гимира) — язык народа бенч. Распространён на юге Эфиопии (зона Бенч-Маджи области Народностей Южной Эфиопии).

Относится к северно-омотской подсемье омотских языков. Численность носителей по переписи 2007 года — 347 тыс. чел., из них около 150 тыс. — монолингвы. С 2008 года используется в сфере школьного образования.

В 2008 году была создана письменность для языка бенч на основе латинского алфавита. Этот алфавит используется в сфере школьного образования. Алфавит имеет следующий вид: A a, B b, C c, Ch ch, Cʼ cʼ, D d, E e, G g, H h, I i, K k, L l, M m, N n, O o, P p, Pʼ pʼ, Q q, R r, S s, Sh sh, T t, Ts ts, U u, V v, W w, X x, Xh xh, Xs xs, Xʼ xʼ, Y y, Z z, Zh zh, Zʼ zʼ.

Ранее для записи бенч использовалось также модифицированное эфиопское письмо. В частности на нём был издан Новый завет. Этот алфавит содержал следующие знаки:

Для передачи согласных звуков, за которыми не следуют гласные, используются те же слоговые знаки, что и для слогов с гласным звуком /ɨ/. Для обозначения тона на письме используется знак ፥.

В системе записи бенч дополнительными знаками к стандартному эфиопскому письму являются ⶩ, ⶪ, ⶫ, ⶬ, ⶭ, ⶮ, ⶹ, ⶺ, ⶻ, ⶼ, ⶽ, ⶾ, ⶱ, ⶲ, ⶳ, ⶴ, ⶵ, ⶶ, ⶡ, ⶢ, ⶣ, ⶤ, ⶥ, ⶦ.

Примечания 

Омотские языки
Языки Эфиопии